Харютченко — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Харютченко, Александр Дмитриевич (1952—2017) — советский композитор, дирижёр, музыкально-общественный деятель, педагог.
 Харютченко, Валерий Дмитриевич (род. 1948) — ведущий актёр Тбилисского государственного академического русского драматического театра им. А. С. Грибоедова.